

Cinéma 

 La Grande Ville (Big City), film américain de Frank Borzage, sorti en 1937 ;
 La Grande Ville (Mahanagar), film indien de Satyajit Ray, sorti en 1963 ;
 La Grande Ville (A grande cidade), film brésilien de Carlos Diegues, sorti en 1966.

Littérature 

 La Grande Ville, nouveau tableau de Paris, étude historique de Paul de Kock, 1842,  ;
 La Grande Ville, nouvelle de Nina Berberova, écrite en 1952.